O topônimo Sevilha (do latim Hispalia, pelo árabe ʼIšbīliyyah أشبيليّة) pode referir-se a:

 Sevilha - capital da Andaluzia (Espanha).
 Sevilla Fútbol Club - clube de futebol da Espanha.
 Sevilha - estação do Metro de Madrid.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos